

Geografia 
 Eloy – città della contea di Pinal, nell'Arizona (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Eloy – gruppo musicale tedesco
 Eloy – album dell'omonimo gruppo musicale del 1971

Onomastica 
 Eloy – ipocoristico del nome proprio di persona maschile Eligio

Persone 
 André Eloy – missionario cattolico francese
 Jean-Claude Éloy – compositore francese
 Mário Eloy – artista portoghese
 Pierre Eloy – politico belga
 Pierre Martin Rémi Aucher-Éloy – botanico francese
 Eloy Eloy Edu Nkene, noto semplicemente come Eloy – ex calciatore equatoguineano

Pagine correlate 
Albert Eloy